Film
Carnival of Souls (1962), een Amerikaanse horrorfilm uit 1962.
Carnival of Souls (1998), de remake uit 1998.

Muziek
Carnival of Souls (Miranda Sex Garden), een album van Miranda Sex Garden.
Carnival of Souls (The Wishing Tree), een album van The Wishing Tree
Carnival of Souls - The Final Sessions, een album van KISS.

Boek
Carnival of Souls (Buffy the Vampire Slayer), een boek over Buffy the Vampire Slayer.